Superligaen (2007/2008) była 96. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga skupiała 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna FC København. Nowym mistrzem Danii został zespół Aalborg BK.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2007 w Danii
2008 w Danii